Fröhlichsdorf bezeichnet

Cieszów, Ortschaft in der Gemeinde Stare Bogaczowice, Polen; siehe Cieszów (Stare Bogaczowice)
Veselí, Ortsteil von Štětí, Tschechien